«I Could Have Danced All Night» (en español:Yo podría haber bailado toda la noche) es una canción compuesta por Frederick Loewe en 1956 para el musical My Fair Lady, del cual, en 1964, se realizó una versión cinematográfica, donde la canción estaba interpretada por Audrey Hepburn con la voz de Marni Nixon.

Versiones 

La canción fue versionada por Sylvia Syms, Dinah Shore, Angélica María, Frank Sinatra, Rosemary Clooney y Jamie Cullum, también aparece en la película The Birdcage cantada por Nathan Lane, Hank Azaria, Gene Hackman, Robin Williams y Dianne Wiest.Muchas actrices han cantado la canción en la versión teatral del musical incluyendo Martine McCutcheon, Laura Michelle Kelly, Amy Nuttall y Lisa O'Hare.

Además, fue interpretada en la serie de televisión Glee producida por Fox en el episodio Mash-Up., por Hollie Steel durante las audiciones del programa Britain's Got Talent, por la soprano Tarja Turunen durante la gira final de What Lies Beneath Tour, o por el concursante de OT 2005 España Víctor Estévez en el disco "Musicales".

Letra

Referencias 

Canciones de 1956
Canciones de musicales
Canciones sobre el baile